Универзитетска библиотека је установа која постоји при универзитету и обавља услуге библиотекарства. Универзитетска библиотека може опслуживати само универзитет, или бити отворена и за јавност.

Посебно, Универзитетска библиотека се може односити на:
 Универзитетска библиотека Светозар Марковић, Универзитет у Београду
 Универзитетска библиотека Никола Тесла, Универзитет у Нишу
 Народна и универзитетска библиотека Републике Српске
 Национална и универзитетска библиотека у Загребу